Еліз Берджін і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Берджін - з Робін Вайт, а Шрайвер - з Мартіною Навратіловою.

Берджін і Вайт у чвертьфіналі програли парі Лариса Савченко і Наташа Звєрєва.

Навратілова і Шрайвер виграли титул, перемігши у фіналі пару Габріела Сабатіні і Гелена Сукова з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Габріела Сабатіні /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон /  Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Еліз Берджін /  Робін Вайт (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Virginia Slims of Washington Doubles Draw

Virginia Slims of Washington
Тур WTA 1988